Hans Hürlimann – politico svizzero
 Patrick Hürlimann – giocatore di curling svizzero
 Robert Hürlimann – giocatore di curling svizzero
 Thomas Hürlimann – scrittore svizzero